MV Racing är ett svenskt racingteam som grundades våren 2002. Är verksamma inom bilracing och båtracing.

Meriter
2003 vinnare av SLC GT 800
2004 vinnare av SLC 3H klass 4

Externa länkar
MV Racing

Svenska racingstall